La palabra «chica» - o su plural «chicas»-, puede referirse a:

Apellido 
 Javi Chica (1985-), futbolista del Real Betis Balompié.

Lugares 
 Chica, localidad del Sáhara Occidental.

Música 
 Chicas! (1979), álbum de Miguel Bosé.

Otros 
 el nombre común de la planta Centrosema virginianum
 planta''' Arrabidaea chica o al colorante extraído de ella;
 Mis Chicas (1941-1950), revista femenina de la posguerra española;
 Chicas (2009), película de Yasmina Reza.
 Chica, Personaje de la franquicia de videojuegos Five Nights at Freddy's. Chica'' (2022), película de Juan Yactayo Sono.